São Pedro da Aldeia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Pedro da Aldeia (ort), Rio de Janeiro, 
 São Pedro da Aldeia (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar